Watt může být:

 Watt – jednotka výkonu
 Watt-peak (Wp) – jednotka špičkového výkonu elektrárny
 Wattové váhy – extrémně přesný přístroj pro měření hmotnosti

Příjmení osob
 James Watt (1736–1819) – skotský mechanik, vynálezce a fyzik
 Lawrence Watt-Evans (* 1954) – americký spisovatel
 Mike Watt (* 1957) – americký zpěvák a baskytarista
 Mitchell Watt (* 1988) – australský atlet
 Robert Watson-Watt (1892–1973) – skotský fyzik, který výrazně přispěl k objevu technologie radaru

Související
 Wattové pobřeží

Rozcestníky - příjmení